Ilıpınar (Atkaracalar), een dorp in het Turkse district Atkaracalar
Ilıpınar (Taşova), een dorp in het Turkse district Taşova